ДНС је скраћеница који може да се односи на неки од следећих термина:

 Демократски народни савез, скраћено ДНС — парламентарна политичка странка у Републици Српској;
 Систем имена домена, или енгл. Domain name system, DNS — систем који претвара имена рачунара (hostnames) у ИП адресе;
 Деформација носне преграде, или енгл. Deviated nasal septum, DNS — поремећај положаја носне преграде;
 Dinalbuphine sebacate или ДНС  — врста аналгетика;